Униря — многозначный термин.

 Униря — коммуна в составе жудеца Алба, Румыния.
 Униря — деревня, расположенная в жудеце Алба, Румыния.
 «Униря» — румынский футбольный клуб из города Алба-Юлия.
 «Униря» — румынский футбольный клуб из города Деж.
 «Униря» — румынский футбольный клуб из города Констанца.
 «Униря» — румынский футбольный клуб из города Слобозия.
 «Униря» — бывший румынский футбольный клуб из города Урзичени, чемпион Румынии-2008/09.
 «Униря Триколор» — бывший румынский футбольный клуб из города Бухарест.